Sichel (von lateinisch sica „Dolch“) steht für:

 Sichel (Werkzeug), landwirtschaftliches Werkzeug
 Sichel (Blütenstand), sichelförmiger Blütenstand 
 Mondsichel, Mondphase

Die Sichel steht für:
 Die Sichel, literarische Zeitschrift, 1919–1921

Sichel ist der Name folgender Personen:
 Ferdinand Sichel (1859–1930), deutscher Malermeister, Dekorateur und Chemiker
 Frédéric Jules Sichel (1802–1868), französischer Mediziner, Augenarzt und Entomologe
 Frieda H. Sichel (1889–1976), deutsche Nationalökonomin und südafrikanische Sozialarbeiterin 
 Julius Sicher, siehe Frédéric Jules Sichel
 Kim Sichel (* 1955), US-amerikanische Kunsthistorikerin
 Peter Sichel (* 1922), deutsch-amerikanischer Weinhändler und US-Geheimagent
 Nathaniel Sichel (1843–1907), deutscher Maler und Buchillustrator
 Sebastián Sichel (Sebastián Iglesias Sichel Ramírez; * 1977), chilenischer Anwalt und Politiker

Siehe auch: 
 Sickel
 Goldene Medaille „Sichel und Hammer“
 Orden von der goldenen und silbernen Sichel